Hachtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Rüdiger Hachtmann (* 1953), deutscher Historiker
 Walter Hachtmann, deutscher Landrat